Лос Азарес има више значења:

 Лос Азарес (Зизио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Азарес (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Азарес (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Азарес, Ел Хардин (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику